Gališnik, otočić
Galešnik (utvrda) kod Jelse, zvana i Grad